Ю́рий Тишко́в: Тишков, Юрий Иванович (1971—2003) — российский футболист, футбольный агент, телекомментатор.
 Тишков, Юрий Михайлович (род. 1948) — советский и украинский лётчик-испытатель, Герой Украины.